Дама́с () — французская фамилия. Известные носители:

 Дамас — дворянский род, именование которого происходит от французского названия города Дамаска.
 Дамас, Жорж Алека (1902—1982) — габонский политический, государственный и общественный деятель, дипломат, поэт, композитор. Автор государственного Гимна Габона.
 Дамас, Максанс де (Максим Иванович; 1785—1862) — французский и российский военачальник, государственный деятель.
 Дамас, Роже де (1765—1823) — граф, французский военачальник, губернатор Лиона.
 Дамас, Франсуа-Этьен де (1764—1828) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Дамас, Шарль-Сезар де (1758—1829) — французский генерал-роялист, участник войн против Наполеона.

Прочее 
 Дамас — сезонная река в Эритрее.